Bastard!! - um mangá

Música 
 Bastard (álbum de Stahlmann)
 Bastard (álbum de Tyler, The Creator)
 Bastards (álbum de Björk)
 Bastards (álbum de Motörhead)

Desambiguação